Rubashkin es un apellido eslavo de origen judío asquenazí procedente de Europa oriental, puede referirse a:

 Familia Rubashkin  familia de  judíos ultraortodoxos del movimiento jasídico Lubavitch de Brooklyn en Nueva York.
 Samuel Rubashkin director de cine soviético, de origen judío.